Notengaarde (Dongen), een straat in Dongen, Noord-Brabant
Notengaarde (Houten), een straat in Houten, Utrecht